Монлисон () град је у Француској, у департману Алије.

По подацима из 1999. године број становника у месту је био 41.362.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Хаген
  Antsirabe
  Лешно

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској